Libert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Libert
 Marie-Anne Libert